Turniej Narodów w skokach narciarskich 2010 – 5. i zarazem ostatnia edycja Turnieju Czterech Narodów, która odbyła się w dniach 8–15 sierpnia 2010 w ramach Letniego Grand Prix w skokach narciarskich.

Zwycięzcą turnieju został Adam Małysz, który wygrał jeden z konkursów. Drugą pozycję zajął Thomas Morgenstern, natomiast trzecią Daiki Itō, triumfator zawodów w Courchevel i Einsiedeln.

Po raz pierwszy w historii Turnieju Czterech Narodów nie zostały rozegrane zawody we Włoszech, a co za tym idzie turniej składał się z 3 konkursów (w Hinterzarten, Courchevel oraz Einsiedeln). Z tego powodu w przeciwieństwie do wcześniejszych edycji został nazwany Turniejem Narodów.

Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych konkurs w Einsiedeln składał się z jednej serii.

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia 
 

Turniej Czterech Narodów